

Фармерсбург — місто, штат Індіана
 Фармерсбург — місто, штат Айова